Hofferbert ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Hofferbert  (1877–1942), deutscher Architekt und Regierungsbaumeister im Straßen- und Wasserbaufach
 Nils Hofferbert (* 2000), deutscher Floorballspieler
 Willi Hofferbert (1896–1972), hessischer Maler